Cuítiva kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Cuítiva (ort), Boyacá, 
 Cuítiva (kommun), Boyacá,